Роби — топоним и фамилия:

Топоним 
 Роби — административный центр округа Фишер в штате Техас (США).
 Роби — населенный пункт городской агломерации Ливерпуль.

Фамилия 
 Роби, Жан-Батист (1821—1910) — бельгийский живописец.
 Роби, Карл (1945—2011) — американский пловец, олимпийский чемпион Игр в Мехико (1968) на дистанции 200 м баттерфляем.

См. также 
 Робби (значения)